Джюрич, Желимир (21 апреля 1919, Ужице — 25 сентября 1941, Златибор) — югославский сербский учитель, партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Джюрич, Милан (3 октября 1987, Белград, СФРЮ) — сербский футболист, полузащитник.